E105 – Codice per la classificazione degli additivi alimentari nella Unione europea associato al giallo rapido AB.
 E105 – Strada europea E105.